Герб Виногра́довского райо́на:
 Герб Виноградовского района (Архангельская область) — герб Виноградовского района Архангельской области России.
 Герб Виноградовского района (Закарпатская область) — герб Виноградовского района Закарпатской области Украины.